Barkhausenstraße steht für 

 Barkhausenstraße (Bremen)
 Barkhausenstraße (Bremerhaven)